RCA může znamenat:

 RCA Records – hudební firma
 Radio Corporation of America – elektronická firma
 Rail Cargo Austria – železniční nákladní dopravní skupina
 cinch čili konektor RCA 
 Root Cause Analysis – analýza hlavní příčiny 
 30 Rockefeller Plaza, dříve RCA Building – mrakodrap
 Ricinus communis agglutinin, jeden z jedů obsažených v semenech skočce obecného (Ricinus communis)